Lane es el nombre de varios condados de Estados Unidos:

Condado de Lane (Kansas)
Condado de Lane (Oregón)